Vardia je jméno více kopců v Řecku:

 Vardia (Astypalaia) – kopec na ostrově Astypalaia v Řecku
 Vardia (Elafonisos) – kopec na ostrově Elafonisos v Řecku
 Vardia (Día) – kopec na ostrově Día v Řecku
 Vardia (Kréta) – kopec na ostrově Kréta v Řecku